Појам Надреалисти може представљати:

 Надреализам, припаднике истоименог уметничког правца.
 Топ листа надреалиста, радијска, и касније ТВ емисију Телевизије Сарајево из 1980-их.